

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Osiek Mały – wieś w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Osiek Mały – przysiółek wsi Osiek w woj. dolnośląskim w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród

Inne 
 Osiek Mały – gmina
 Osiek Mały – przystanek kolejowy
 Osiek Mały (gromada)

Zobacz też 
 Osiek Mały-Kolonia, Osiek, Osiek Duży